Hulu kan syfta på:
 Hulu (webb-TV)

Geografi

Cypern 
 Choúlou, Eparchía Páfou,

Kina 
 Hulu (socken), Sichuan,

Sverige 
 Hulu, tätort i Ulricehamns kommun

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar